ESIEE peut désigner plusieurs écoles :
ESIEE Paris située dans le Campus Descartes à Noisy-le-Grand, et composée de  :
 ESIEE Engineering anciennement École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique avant 2008 et École Breguet avant 1966
 ESIEE Management, anciennement ISTM (Institut Supérieur de Technologie et Management)
 École supérieure de technologie électronique (ESTE) de 1939 à 2006
ESIEE Amiens anciennement École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique d'Amiens

en:ESIEE